Кубок Дэвиса 2016 — 105-й по счёту розыгрыш самого престижного кубка среди мужских сборных команд по теннису. Шестнадцать сборных принимают участие в Мировой группе и более сотни — в различных региональных группах.

Победителем турнира впервые в своей истории стала сборная Аргентины, которая в финале обыграла сборную Хорватии, сыгравшую в финале второй раз в истории (первый в 2005 году).

Мировая группа

Турнирная сетка

Плей-офф Мировой Группы 

16-18 сентября состоялись игры за право участия в мировой группе следующего сезона. В них сошлись восемь команд, проигравших в первом раунде мировой группы, и восемь команд-победителей финальных раундов региональных групп.

 , , , ,  и  вернули место в Мировой группе в 2017 году. 
  и  завоевали место в Мировой группе на 2017 год..
 , , , ,  и  возвращаются в первую группы зоны.
  и  вылетают в первую группы зоны.

Зона Америка

Группа I 
Участвующие команды
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
 
 
 
  — вылетает во вторую группу зоны.

Группа II 
Участвующие команды
  — проходит в первую группы зоны.
 
 
 
 
 
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.

Группа III 
Участвующие команды
  — проходит во вторую группы зоны.
  — проходит во вторую группы зоны.

Зона Азия/Океания

Группа I 
Участвующие команды
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
 
 
 
  — вылетает во вторую группу зоны.

Группа II 
Участвующие команды
  — проходит в первую группы зоны.
 
 
 
 
 
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.

Группа III 
Участвующие команды
  — проходит во вторую группы зоны.
  — проходит во вторую группы зоны.
 
 
 
  Тихоокеанское сообщество
 
  — вылетает в четвёртую группу зоны.
  — вылетает в четвёртую группу зоны.

Группа IV 
Участвующие команды
  — проходит в третью группы зоны.
  — проходит в третью группы зоны.

Зона Европа/Африка

Группа I 
Участвующие команды
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
 
 
 
 
 
 
  — вылетает во вторую группу зоны.
  — вылетает во вторую группу зоны.

Группа II 
Участвующие команды
  — проходит в первую группы зоны.
  — проходит в первую группы зоны.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.

Группа III

Зона Европа 
Участвующие команды
  — проходит во вторую группу зоны.
  — проходит во вторую группу зоны.

Зона Африка 
Участвующие команды
  — проходит во вторую группу зоны.
  — проходит во вторую группу зоны.

См. также 
 Кубок Федерации 2016

Ссылки 
 Официальный сайт 

2016